Oakdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
East Oakdale
Oakdale (Californië) 
Oakdale (Illinois)
Woodlawn-Oakdale
Oakdale (Louisiana)
Oakdale (Minnesota)
Oakdale (Nebraska)
Oakdale (New York)
Oakdale (Pennsylvania)
Oakdale (Tennessee)
Oakdale (Wisconsin)